Corpo do Som est le premier album du groupe Barbatuques.

Contenu

Notes et références

Articles connexes 
 Barbatuques
 Corpo do Som ao Vivo

Album musical sorti en 2003